Asediul de la Nürnberg - o luptă din 1632, din cadrul războiului de 30 de ani, ținută între Imperiul Suedez și Sfântul Imperiu Roman
Bătălia de la Nürnberg (1945) - o bătălie între Statele Unite și Germania Nazistă, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial
Bătălia de la Nürnberg (fotbal) - un meci de la Campionatul Mondial de Fotbal 2006, jucat între Portugalia și Olanda